Триглав може да се отнася за:
 Триглав – планински масив в България, в Централна Стара планина;
 Триглав – връх в Словения, в Юлийските Алпи;
 Триглав – национален парк в Словения, включващ връх Триглав;
 Триглав – бог, почитан от някои западнославянски племена.